Il singolare del torneo di tennis Aberto de Brasília 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Paz che ha battuto in finale Andrea Koch-Benvenuto 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Andrea Koch-Benvenuto (finale)
 Alizé Lim (secondo turno)
 Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (semifinali)

 Andrea Gámiz (primo turno)
 Vivian Segnini (semifinali)
 Nathaly Kurata (primo turno)
 Gabriela Paz (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto de Brasília 2012